Das Adjektiv iberisch bezieht sich auf:

 das Volk der Iberer
 die iberische Sprache
 die Iberische Halbinsel
 das iberische Gebirge
 die historische Region Iberien in Transkaukasien